El término aerosol puede referirse:

En ingeniería ambiental, a un aerosol atmosférico, una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas;
A un aerosol, un recipiente donde se almacena un líquido, con un dispositivo en la parte superior que permite expulsar ese líquido en forma vaporizada (reducido a gotas muy finas);
A un aerosol de defensa, un agente lacrimógeno que se utiliza para dispersar disturbios o como defensa personal o contra animales;
En las ciencias de la salud, a un aerosol, un sistema presurizado dentro de un recipiente de aluminio, de hojalata o de vidrio, provisto de una válvula para la liberación del medicamento.

Véase también

 Propelente de aerosol